«Пять невест» — название нескольких произведний:

 «Пять невест» — советский чёрно-белый немой фильм-драма 1930 года о периоде Гражданской войны на Украине.
 «Пять невест» — российская кинокомедия 2011 года о романтических приключениях офицера-лётчика после Великой Отечественной войны.
 «Пять невест» — манга 2017 года и аниме 2019 и 2021 года по ней.